Agnès de Coucy : fille d'Enguerrand  de Coucy et d'Ade de Marle ;
 Agnès de Coucy : fille de Raoul  de Coucy et d'Alix de Dreux.

Homonymie dynastique